Духовницкое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Духовницкое — до 2007 г. название села Аккудык Павлодарского района Павлодарской области.

Россия 
 Духовницкое — поселок городского типа, административный центр Духовницкого района Саратовской области.